Кожани (, Номос Козанис) е ном в Република Гърция. Разположен е в западната част на Егейска Македония и е част от административната област Западна Македония. Центърът му е град Кожани (Козани).

Деми и общини 

Номи в Гърция
Западна Македония